Hawar-eilanden, een Bahreinse eilandengroep voor de kust van Qatar
Hawar (eiland), het hoofdeiland van de Hawar-eilanden
Hawar Mulla Mohammed, een Iraaks voetballer